Wendenplan steht für:

 Wendenplan (Kahla), ehemalige Flurbezeichnung in der Stadt Kahla, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Wendenplan (Naumburg), Straße in der Stadt Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt